Vintilă Mihăilescu se poate referi la următoarele personalități românești, antebelice, ale României Mari, ale România Mare

Familia Vintilă Mihăilescu 
 sociologul și antropologul Vintilă Mihăilescu (1951-2020), nepotul geografului, fratele matematicianului și fiul cardiologului;
 geograful Vintilă M. Mihăilescu (1890 - 1978), bunicul sociologului și al matematicianului Preda Mihăilescu, respectiv tatăl cardiologului;
 medicul cardiolog Vintilă V. Mihăilescu, fiul geografului, respectiv tatăl sociologului și al matematicinului Preda Mihăilescu

Vezi și 
 Familia Mihăilescu
 Mihăilescu - pagină de dezambiguizare a numelui de familie

Note, referințe 

^ 
Nume proprii
Toponime românești